Марія Ліонс — богиня природи, любові, миру та гармонії у Венесуелі.
 «Франкфурт Ліонс» — німецька хокейна команда.